HBA2 ist die Abkürzung für:

 Hämoglobin, alpha 2, ein Gen
 Hämoglobin A2, eine gewöhnlich Variante des Hämoglobin A

HBA2